Bernard Tanguy, scénariste et réalisateur.
 Bernard Tanguy, historien.